Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Іван Павло II

Вулиця Івана Павла II (також Вулиця Іоанна Павла II) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Івана Павла II 

 Вулиця Івана Павла II — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Івана Павла II — вулиця в місті Городок.
 Вулиця Івана Павла II — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Івана Павла II — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Івана Павла II — вулиця в місті Шаргород.

Вулиця Іоанна Павла II 

 Вулиця Іоанна Павла II — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Іоанна Павла II — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Іоанна Павла II — вулиця в місті Мукачево.
 Вулиця Іоанна Павла II — вулиця в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Іоанна Павла II — вулиця в місті Суми.

Вулиця Святого Йоанна Павла II 

 Вулиця Святого Йоанна Павла II — вулиця в місті Житомир.

Вулиця Йоанна Павла II 

 Вулиця Йоанна Павла II — вулиця в місті Полонне.

Див. також 

 Проспект Святого Івана Павла ІІ — проспект в місті Львів.
 Сквер імені Івана Павла II — сквер в місті Львів.

Багатозначні терміни: урбаноніми
Вулиці, названі на честь людей
Іван Павло II